Miejscowości w USA:
 College Park – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Fulton
 College Park – miasto w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s